Een bijkroon is een plantenstructuur die voorkomt bij:
Narcissen, zie bijkroon (narcis)
Planten uit de Passifloracae, waar hij meestal corona wordt genoemd, zie corona (Passifloraceae)